Евфрасий () — имя:

 Евфрасий, патриарх Антиохийский (весна 521 — 29 мая 526).
 Мученик, один из Семи разбойников Керкирских.
 Мученик, один из Семи апостольских мужей (), проповедовавшие христианство в Испании.
 Евфрасий, епископ Клермонский (ум. 515 г.), упомянутый Григорием Турским в 3 книге «Истории франков».
 Евфрасий, епископ Пореча, по его имени, как строителя, названа Евфразиева базилика.
 Евфрасий, епископ Ионопольский.
 Евфрасий — епископ Луго (последняя треть VII века)